Portes (Gard)
 Portes (Eure)
ook:
Portes-en-Valdaine,  Drôme
Portes-lès-Valence,  Drôme
Les Portes-en-Ré,  Charente-Maritime
Porte-Joie, Eure